Austridotea är ett släkte av kräftdjur. Austridotea ingår i familjen tånglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tånglöss
Austridotea